Das Rafa Nadal Open Banc Sabadell 2018 war ein Tennisturnier, das vom 28. August bis 2. September 2018 in Manacor auf Mallorca stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 124 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 115 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 123 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Manacor